Slovo Kearney má více významů:
 Kearney – příjmení obvyklé v anglosaských zemích
 Kearney (firma) – konzultantská společnost